Rückwärtsstart steht für:
 im Kitesurfen für den Fall, dass das Sportgerät verkehrt herum liegt, siehe Kitesurfen #Wasserstart
 im Gleitschirmfliegen eine spezielle Startvariante, welche insbesondere bei starkem Wind verwendet wird, siehe Gleitschirmfliegen#Rückwärtsaufziehen
 im Hubschrauberflug bei dem in Richtung des Hecks gestartet wird, um bei einem Ausfall der Triebwerke nach vorne Notlanden zu können, siehe Rückwärtsstart (Hubschrauber)